Doeberl Cup — традиционный шахматный турнир, проводящийся ежегодно, начиная с 1963 г., в Канберре. Обычно проводится во время Пасхи.

Турнир назван в честь главного спонсора, бизнесмена Эриха Дёберля. После смерти Дёберля спонсором турнира выступает его дочь Розмари.

Турнир представляет собой шахматное соревнование с укороченным контролем времени и проводится по швейцарской системе в течение двух выходных дней.

Обычно в турнире участвует большое количество шахматистов, которых организаторы разделяют на 4 класса. В турнире высшего класса регулярно участвуют шахматисты мирового уровня. Рекордсменом по количеству побед в турнире является гроссмейстер Я. Роджерс, который единолично выиграл или поделил 1-е место в 12 турнирах.

Наибольшее количество раз в турнире участвовал Ллойд Фелл, который не пропустил ни одного турнира с 1963 по 2008 гг.

Победители главного турнира

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Шахматные турниры 
Шахматы в Австралии